Waterloo Bridge – ponte di Londra
 Il ponte di Waterloo – serie di dipinti di Claude Monet
 Il ponte di Waterloo (Waterloo Bridge) – film del 1940 di Mervyn LeRoy